Альберт Дженкинз Гумберт (; 1821 — 24 декабря 1877, Остров Мэн) — британский архитектор,  особо ценимый принцем Альбертом.

Был сотрудником Королевского института британских архитекторов.
Среди наиболее известных сооружений Гумберта — Сандрингем Хаус в Сандрингеме, Мавзолей герцогини Кентской в Виндзоре, мавзолей королевы Виктории и ее мужа Альберта, принца-консорт близ Виндзорского замка (внесён в Список национального наследия Англии), Церковь Святой Милдред, Уиппингем на о. Уайт

Примечания

Ссылки 
 Dictionary of National Biography, 1885-1900/Humbert, Albert Jenkins

Архитекторы Великобритании
Архитекторы XIX века
Умершие на острове Мэн